Мукачевская грекокатолическая епархия
 Мукачевская и Ужгородская епархия Украинской православной церкви Московского патриархата